Єні-Кале (крим. Yeñi Qale) — османська фортеця на березі Керченської протоки в північно-східній частині міста Керч. 
 Рудольф Єні (угор. Rudolf Jeny; 2 березня 1901, Будапешт, Угорщина — 27 травня 1975, там же) — угорський футболіст.
 Єні Вартіайнен, Єні Марі Вартіайнен (фін. Jenni Mari Vartiainen;*20 березня 1983, Куопіо) — фінська поп-співачка. 
 Єні-Дунья ( — досл. «Новий світ»), Хаджибейська фортеця () — османська фортеця, що була розташована на березі Одеської затоки близько османського поселення Хаджибей (Кацюбіїв).
 Мечеть Єні (мак. Јени џамија, назва походить від тур. yeni — новий) — Мечеть, що знаходиться в Бітолі, в Македонія.